Грунец — топоним в России:

 Грунец — река в Корсаковском районе Орловской области, левый приток Зуши.
 Грунец — деревня в Корсаковском районе Орловской области.